Jevgeni Primakov, Russisch minister
 Vitali Primakov, generaal uit de Sovjet-Unie